Rezultati Prvenstva Avstralije 1961 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Margaret Smith je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Margaret Smith (prvakinja)
  Jan Lehane (finale)
  Lesley Turner (tretji krog)
  Mary Reitano (polfinale)
  Mary Hawton (četrtfinale)
  Maureen Pratt (tretji krog)
  Lorraine Robinson (četrtfinale)
  Beverley Rae (tretji krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

3. del

4. del

Viri 
 

Ženske posamično
1961